El apellido Masetti puede referirse a:

 Enzo Masetti (1893-1961), compisitor italiano de música para películas;
 Giulio Masetti (1894-1926) noble y piloto automovilístico italiano;
 Guido Masetti (1907-1993), futbolista italiano;
 Walter Masetti (1910-1945), partisano italiano;
 Umberto Masetti (1926-2006), piloto de motociclismo italiano;
 Jorge Masetti (1929-1964), periodista y guerrillero argentino;
 César Mascetti (1941- ), también citado como César Masetti, periodista argentino.